Фро́де О́льсен (; 12 октября 1967, Ставангер, Норвегия) — норвежский футболист, игрок сборной Норвегии. Выступал на позиции вратаря. В составе сборной страны принимал участие в чемпионате Европы 2000 в качестве запасного вратаря.

Карьера

Клубная 
В течение своей футбольной карьеры Ольсен выступал за норвежские клубы «Стрёмсгодсет», «Старт», «Стабек» и «Викинг». В 1992 году, в своём дебютном сезоне за ФК «Старт», футболист помог клубу занять 3 место в чемпионате Норвегии. В 1996 году «Старт» покинул высший дивизион, и Ольсен перешёл в «Стабек», с которым в 1998 году также добивается третьего места в Типпелиге. В составе «Стабека» он трижды (в 1997, 1998 и 1999) получал приз Книксена как лучший вратарь года в Норвегии. В 1999 году он перешёл в испанский клуб «Севилья», где в течение трёх сезонов так и не смог закрепиться в основе команды. Фроде Ольсен завершил игровую карьеру в 2004 году.

В сборной 
Первый матч за сборную Норвегии Ольсен провёл 6 февраля 1995 года против команды Эстонии (норвежцы выиграли 7:0). В следующем матче норвежский вратарь пропустил три мяча от команды Тринидада и Тобаго и больше не выступал за сборную до 1999 года. Начиная с 1999 года Фруде Ольсен часто выходил в основе сборной, участвовал в отборочных матчах к чемпионатам Европы 2000 и 2004, в отборочном турнире чемпионата мира 2002. В 2000 году он вместе со сборной Норвегии поехал на чемпионат Европы 2000, но место в основе команды доверили другому вратарю — Томасу Мюре. Последним матчем Ольсена за сборную стала игра с испанцами 19 ноября 2003 года (счёт 0:3).

После карьеры 
После окончания карьеры футболиста Ольсен тренировал женскую футбольную команду «Клепп», позже на норвежском канале TV 2 комментировал испанский чемпионат. После того, как у телеканала закончился контракт на трансляцию чемпионата Испании, Фроде Ольсен продолжил работать на TV 2, но уже в качестве аналитика Типпелиги. С января по сентябрь 2008 года он был спортивным директором клуба «Брюне».

Статистика выступлений

Интересные факты 
 За 26 матчей в составе сборной Ольсен 4 раза пропускал более 1 гола (3 — в играх с Тринидад и Тобаго, Финляндией и Испанией; 2 — в игре с Данией), в 10 матчах — 1 гол, 11 встреч отстоял на «ноль». В итоге, норвежский вратарь провёл матчей больше, чем пропустил голов.
 Любимый английский клуб Ольсена — «Лутон Таун».

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте home.no 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Стрёмсгодсет»
Игроки ФК «Старт» Кристиансанн
Игроки ФК «Стабек»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Викинг»